Андріївська селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Андріївська селищна рада — Донецька область, Волноваський район
 Андріївська селищна рада — Донецька область, Слов'янський район
 Андріївська селищна рада — Донецька область, м. Сніжне
 Андріївська селищна рада — Запорізька область, Бердянський район
 Андріївська селищна рада — Харківська область, Балаклійський район

Див. також 
 Андріївська сільська рада